Monster Curves ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Reality Kings die dem Genre „Big Butt“ und „Gonzo“ zugeordnet werden kann und zu den ältesten und bekanntesten Reihen dieses Genre gehört. Seit dem Jahr 2008 wurden 40 Teile der Serie veröffentlicht.

Darstellerinnen 
 Monster Curves 1: Alexis Texas, Brianna Love, Nina Mercedez, Velicity Von, Jenny Hendrix, Vanessa, Cream, Olivia, Nikki
 Monster Curves 2: Manuel Ferrara, Jada Stevens, Jayden Jaymes, Steve Holmes, Katja Kassin, Gina Lynn, Jessica Lynn, Kirra Lynne, Ramon, Nikki, Serge
 Monster Curves 3: Sophie Dee, Jayden Jaymes, Abbey Brooks, Charisma Cappelli, Angelina Ash, Brooke Bennet
 Monster Curves 4: Brianna Love, Jenny Hendrix, Cherokee, Katie Cummings, Serena Marcus
 Monster Curves 5: Melissa Lauren, Rachel Starr, Shyla Stylez, Kristina Rose, Alanah Rae, Jessica Lynn, Katie Cummings
 Monster Curves 6: Alexis Texas, Sarah Vandella, Dylan Ryder, Adrianna Nicole, Alexis Silver, Corina Jayden, Ahryan Astyn
 Monster Curves 7: Courtney Cummz, Alexis Breeze, Jasmine Jolie, Virginia Want, Lexxy
 Monster Curves 8: Sarah Vandella, Velicity Von, Catalina Taylor, Micah Moore, Dylan Daniels, Madison James, Jaslin Diaz
 Monster Curves 9: Rachel Solari, Alexis Texas, Kelly Divine, Cassidy Clay, Annika Adams, Jordana James, Lexxy
 Monster Curves 10: Ava Rose, Brooke Lee Adams, Monica Santhiago, Emma Heart, Katie Summers, Cynthia Bang, Cambrey Sage
 Monster Curves 11: Mariah Milano, Ava Rose, Amy Brooke, Brooke Lee Adams, Delilah Strong, Kinzie Parker
 Monster Curves 12: Ava Addams, Sophie Dee, Mellanie Monroe, Ahryan Astyn, Lynn Love, Lexxy, Giselle Tayler
 Monster Curves 13: Krissy Lynn, Phoenix Marie, Rachel Starr, Kelly Divine, Nikki Sexx, Voodoo, J-Mack, Cambrey Sage
 Monster Curves 14: Katie Jordin, Jada Stevens, Bobbi Starr, Bill Bailey, Briella Bounce, Alexis Malone, Holly Stevens, Fransheliz Vasquez, C-Los
 Monster Curves 15: Nicole Aniston, Sarah Vandella, Ramon Nomar, Mackenzee Pierce, Dayna Vendetta, Voodoo, Levi Cash, Lexxxi Lockhart, Cami Smalls, J-Mack, Julie Castle
 Monster Curves 16: Chloe Reece Ryder, Kagney Linn Karter, Jada Stevens, Kristina Rose, Austin Taylor, Tiffany Brookes, Holly (VII)
 Monster Curves 17: Alexis Texas, Jada Stevens, Franceska Jaimes, Brooklyn Lee, Caroline Pierce, Bill Bailey, Voodoo, Criss Strokes, Bella Reese, Kimmy Olsen, Juan Largo
 Monster Curves 18: Alexis Texas, Bobbi Starr, Franceska Jaimes, Sophie Dee, Jessie Rogers, Valerie Kay, Kenzie Bay
 Monster Curves 19: Kelly Divine, Jayden Jaymes, Liza Del Sierra, Sheena Ryder, Ashley Fires, Brianna Brooks, Natalie Nunez
 Monster Curves 20: AJ Applegate, Sophie Dee, Phoenix Marie, Melina Mason, Mischa Brooks, Bella Reese, Susanna White
 Monster Curves 21: Liza Del Sierra, James Deen, Jada Stevens, Sarah Vandella, Remy LaCroix, Jessie Rogers, Madison Rose, Michael Stefano, Voodoo, Addison Avery, Dani Lane
 Monster Curves 22: Manuel Ferrara, Mick Blue, Lily Love, Erik Everhard, Sheena Shaw, Christy Mack, Mischa Brooks, Kimmy Olsen, Dani Lane
 Monster Curves 23: Dani Daniels, Sophie Dee, Lauren Phillips, Erik Everhard, Callie Calypso, Macy Cartel, Stacey Foxxx, Chrissy Nova, Sofia
 Monster Curves 24: Rachel Starr, Manuel Ferrara, Phoenix Marie, Ramon Nomar, Tiffany Mynx, Ricki White, Mikayla Mendez, Lexi Love, Billy Glide, Mikayla
 Monster Curves 25: Mia Malkova, Kendra Lust, Kelsi Monroe, Jamie Jackson, Anita Toro, Parker Page
 Monster Curves 26: Lilith Lust, Anikka Albrite, Lily Love, Dillion Carter, Payton Simmons, J-Mac, Jamie Jackson
 Monster Curves 27: AJ Applegate, Jillian Janson, Maddy O'Reilly, Johnny Sins, Criss Strokes, Simone Style, Savannah Fox, Neeo
 Monster Curves 28: Gianna Nicole, Mick Blue, Kelsi Monroe, Criss Strokes, J-Mac, Levi Cash, Angelica Saige, Payton Simmons, Dylan Daniels, Thomas Crown, Bambi Diamond, Lacey Vega
 Monster Curves 29: Eva Lovia, Gracie Glam, Candice Dare, Mick Blue, Criss Strokes, Layna Landry, Alexa Pierce, Victoria Webb
 Monster Curves 30: Keisha Grey, Mercedes Carrera, Amirah Adara, Lea Lexis, Nikki Delano, Carmen Capri
 Monster Curves 31: Summer Brielle, Mick Blue, Sensual Jane, Johnny Sins, Michael Vegas, James Brossman, Alice Lighthouse, Alyssa Gadson, Peter Green, Lilith Addams, Brooke Summers
 Monster Curves 32: Victoria Roxx, Ashley Adams, Brittany Shae, Roxii Blair, Mindy Deep, Mariah Mac
 Monster Curves 33: Mandy Muse, Kelsi Monroe, Julie Cash, Karen Fisher, Maria Jade, Dylan Daniels, Keely Jones, Mallory Madison
 Monster Curves 34: Britney Amber, Brooklyn Chase, Maddy O’Reilly, Rose Monroe, Julz Gotti
 Monster Curves 35: AJ Applegate, Ella Knox, Maddy O’Reilly, Canela Skin, Mary Jean
 Monster Curves 36: Gia Derza, Jada Stevens, Aaliyah Hadid, Ian Scott, Michael Vegas, Logan Long, Sheila Ortega, Heidi Van Horny, Potro De Bilbao
 Monster Curves 37: Abella Danger, Valentina Nappi, Britney Amber, Ramon Nomar, Nicolette Shea, Rose Monroe, Chad White, Jake Adams
 Monster Curves 38: Abella Danger, AJ Applegate, Katrina Jade, Luna Star, Lela Star, Ramon Nomar, Jessy Jones, Monica Sage, Eddie Jaye
 Monster Curves 39: Valentina Nappi, Lela Star, Skylar Snow, Jolee Love, Kristina Shannon
 Monster Curves 40: Alura Jenson, Ava Black, Karissa Shannon, Jasmine Jae, Kristina Shannon

Nominierungen und Auszeichnungen 
AVN Award
 2012 – nominiert für „Best Big Butt Movie“ (Teil 13)
 2013 – nominiert für „Best Big Butt Movie“ (Teil 19)
 2014 – nominiert für „Best Big Butt Movie“ (Teil 21)
 2017 – nominiert für „Best Big Butt Movie“ (Teil 33)

Weblinks 
 Monster Curves in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film